

Altro 
 Cutter – altro nome del taglierino, utensile da taglio
 Cutter – census-designated place della contea di Gila in Arizona
 Cutter – tipo di barca a vela
 Cutter – mossa del wrestling
 Cutter Laboratories – azienda farmaceutica statunitense
 Daisy Cutter – bomba aeronautica a caduta libera di produzione statunitense in dotazione alle United States Armed Forces dal 1970 al 2008 con la denominazione ufficiale BLU-82

Cinema 
 Cutter – film del 1972 diretto da Richard Irving
 The Cutter - Il trafficante di diamanti – film del 2005 diretto da William Tannen

Persone 
 Charles Ammi Cutter (1837-1903) – bibliotecario statunitense
 Christina "Kiki" Cutter – sciatrice alpina statunitense
 Elizabeth Graham Cutter (1929-2010) – botanica e accademica scozzese
 Slade Deville Cutter (1911-2005) – ufficiale di marina statunitense
 William Richard Cutter (1847-1918) – storico, genealogista e scrittore statunitense

Personaggi immaginari 
 Cutter – personaggio capo dei Wolfriders del fumetto Elfquest
 Cutter – personaggio della linea di giocattoli, fumetti e serie animate G.I. Joe
 Colonnello Cutter o Cutter – personaggio del film d'animazione Z la formica
 Carrie Cutter – personaggio dei fumetti dell'Universo DC e della serie televisiva Arrow
 Charlie Cutter – personaggio della serie di videogiochi Uncharted
 Helen Cutter – personaggio della serie televisiva Primeval
 Cutter John – personaggio della striscia a fumetti Bloom County
 John Cutter – personaggio del film Passenger 57 - Terrore ad alta quota
 Nick Cutter – personaggio della serie televisiva Primeval
 Cutter Wentworth – personaggio della soap opera Una vita da vivere

Pagine correlate 
CUT
Kutter

Altri progetti